Фунин (Циньхуандао) (抚宁) — уезд городского округа Циньхуандао провинции Хэбэй (КНР).
 Фунин (Яньчэн) (阜宁) — уезд городского округа Яньчэн провинции Цзянсу (КНР).
 Фунин (Вэньшань) (富宁) — уезд Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа провинции Юньнань (КНР).